7P kan syfta på:

 Pons-Winneckes komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M1-8 - en rysk Progress farkost.